Такмичење у пливању у дисциплини 200 метара слободним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2015. одржано је 3. (квалификације и полуфинала) и 4. августа (финале) 2015. године као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Казањске арене у граду Казању (Русија).

Учестовало је укупно 80 такмичара из 69 земаља. Титулу светског првака из 2013. није бранио француски пливач Јаник Ањел.

Нови светски првак постао је британски пливач Џејмс Гај који је убедљиво тријумфовао са временом од 1:45,14 што је уједно и нови национални рекорд Велике Британије. Сребрну медаљу освојио је кинески такмичар Суен Јанг, док је бронза припала Немцу Паулу Бидерману.

Репрезентативац Србије Велимир Стјепановић такмичење је завршио на 10. месту у полуфиналу, док је репрезентативац БиХ Енсар Хајдер такмичење завршио у квалификацијама на 55. месту.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

У све четири трке у овој дисциплини Британац Џејмс Гај је у два наврата поправљао национални рекорд који сада износи 1:45,14.

Земље учеснице 
За трке на 200 метара слободним стилом било је пријављено укупно 80 такмичара из 69 земаља, а свака од земаља могла је да пријави максимално два такмичара по утрци.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Квалификације 
У квалификацијама пливало се у 8 квалификационих група са по 10 такмичара, а пласман у полуфинале обезбедило је 16 пливача са најбољим временима квалификација. Само један такмичар није успео да заврши трку пошто је дисквалификован. Квалификационе трке пливане су 3. августа са почетком у 10:27 по локалном времену.

Напомена: КВ - квалификација; ДСК - дисквалификација

Полуфинала 
Полуфиналне трке одржане су 3. августа са почетком у 18:42 по локалном времену. Пласман у полуфинале обезбедило је 8 пливача са најбољим резултатима.

Прво полуфинале

Напомена: НР - национални рекорд

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка одржана је 4. августа са почетком у 17:32 по локалном времену.

Напомена: НР - национални рекорд

Види још 
 Пливање
 Светско првенство у пливању 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2015.